Geògrafs: Claudi Ptolemeu, eminent geògraf que marcà el cànon usat en la geografia durant tota l'edat mitjana europea.
 Filòsofs:
Ptolemeu de Naucratis anomenat Marató, sofista
Ptolemeu (filòsof platònic), filòsof
Ptolemeu (filòsof peripatètic), filòsof
Ptolemeu de Cirene, filòsof
Ptolemeu d'Alexandria Homelas, filòsof
Ptolemeu d'Alexandria Leukos, filòsof
 Governants:
Ptolemeu Macron
Ptolemeu (governador d'Alexandria)
 Ptolemeu de Calcis, tetrarca de Calcis.
 Gramàtics:
Ptolemeu Khennos, gramàtic 
Ptolemeu (pare d'Aristònic), gramàtic
Ptolemeu (deixeble d'Aristarc), gramàtic
Ptolemeu Pindarió d'Alexandria, gramàtic
Ptolemeu d'Ascaló, gramàtic
 Historiadors:
Ptolemeu de Mendes, sacerdot historiador
Ptolemeu de Megalòpolis, historiador
Ptolemeu el metge, metge
 Militars:
Ptolemeu (nebot d'Antígon) (?-309 aC)
Ptolemeu Psempetesis (segle II aC)
Ptolemeu (fill d'Aeropos), es va destacar durant la batalla de Panion el 198 aC.
Ptolemeu (fill de Thraseas) (segle III aC), mercenari grec al servei de Ptolemeu VI Filomètor.
Ptolemeu (general) (?-218 aC), general de l'exèrcit de Filip V de Macedònia.
Ptolemeu (fill de Ptolemeu)
Ptolemeu (fill de Seleuc) (?-332 aC), va acompanyar a Alexandre el Gran a la seva expedició a Àsia.
Ptolemeu (cap de mercenaris)
Ptolemeu d'Halicarnàs (?-334 aC)
Ptolemeu de Cària
 Noblesa:
Prínceps; 
Ptolemeu, príncep de l'Epir
 Ptolemeu de Tràcia
Ptolemeu de Jerico, príncep macabeu per matrimoni, governador de Jericó
Ptolemeu Filadelf, fill de Cleòpatra VII i Marc Antoni
 Ptolemeu Memfita, fill de Cleòpatra II
Ptolemeu Andròmac o Ptolemeu de Jònia o d'Efes, fill bastard de Ptolemeu II Filadelf.
 Rei de l'Epir: Ptolemeu de l'Epir
 Reis d'Egipte:
 Ptolemeu I Sòter 
 Ptolemeu II Filadelf 
 Ptolemeu III Evergetes I 
 Ptolemeu IV Filopàtor 
 Ptolemeu V Epífanes 
 Ptolemeu VI Filomètor 
 Ptolemeu VIII Evergetes II Fiscó
 Ptolemeu VII Neofilopàtor 
 Ptolemeu IX Làtir (Sòter II)
 Ptolemeu X Alexandre I 
 Ptolemeu XI Alexandre II
 Ptolemeu XII Auletes Neo-Dionisi (Noto)
 Ptolemeu XIII Filopàtor 
 Ptolemeu XIV Filopàtor
 Ptolemeu XV Cesarió 
 Ptolemeu Apió
 Reis de Xipre: 
 Ptolemeu X Alexandre I
 Ptolemeu de Xipre 
 Reis de Macedònia:
 Ptolemeu I Alorita, regent i rei de Macedònia
 Ptolemeu II Ceraune, rei de Macedònia (de la família dels Ptolemeis)
 Ptolemeu de Mauritània, rei de Mauritània.
 Poetes: Ptolemeu de Citera, poeta
 Polítics: 
 Ptolemeu (fill de Sosíbios);
 Ptolemeu (fill de Chrysennos)
 Ptolemeu d'Alexandria (ambaixador)
 Sacerdots: Ptolemeu, gnòstic cristià